Владимир Викторович Афанасьев () — советский актёр и режиссёр, заслуженный артист РСФСР (с 1947 года), Народный артист Узбекской ССР.

Биография 
Родился в 1895 году. В 1914 году отправлен на фронт, был трижды ранен, получил «Георгия» IV степени, затем — комиссован.

В 1936 году работал актёром Тульского драмтеатра. С 1957 года — актёр Севастопольского театра имени Луначарского. Создал свыше 400 сценических образов.

Умер в Севастополе в 1974 году. Похоронен на городском кладбище «Кальфа».

Творчество

Театральные роли 
 Ленин — «Грозовой год» А. Каплера, «Кремлёвские куранты» и «Третья патетическая» Н. Погодина, «Шестое июля» М. Шатрова;
 Земляника — «Ревизор» Н. Гоголя;
 Лука — «На дне» М. Горького;
 Старый рабочий Морозов — «Севастопольская песня» М. Криванчикова;
 «Королевский брадобрей» А. Луначарского.

Роли в кино 
 1964 Верность (фильм-спектакль)
 1926 Пограничный пост № 17;
 1924 Красный газ :: Юрганов, партизан.

Режиссёр 
 «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина

Награды 
 Орден «Святого Георгия» 4 степени

Ссылки 
 Владимир Афанасьев — и актёр и человек _ Музей _ Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского
 Афанасьев Владимир Викторович — Виртуальный некрополь Севастополя

Актёры СССР
Заслуженные артисты РСФСР
Народные артисты Узбекской ССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Похороненные на кладбище «Кальфа»